

Cinema 
La donna venduta (Hot Blood) – film del 1956 diretto da Nicholas Ray
Hot Blood – film del 1990 diretto da Philippe Blot

Musica 
Hot Blood – gruppo musicale francese